Pastoor  ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Pastoor (* 1966), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Bridget Pastoor (* 1940), kanadische Politikerin
 Elly Pastoor (* 1955), niederländische Politikerin
 Jan Pastoor (* 1935), niederländischer Politiker
 Willem Frederik Pastoor (1884–1972), niederländischer Fotograf

Siehe auch:
 Pastor (Begriffsklärung)